Хёугесунн:

 Хёугесунн — коммуна в губернии Ругаланн в Норвегии.
 «Хёугесунн» — норвежский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Хёугесунн» — стадион в Хёугесунне, Норвегия.